Giuseppe Raimondi – calciatore italiano
 Giuseppe Raimondi – designer italiano
 Giuseppe Raimondi – politico italiano
 Giuseppe Raimondi – scrittore italiano